Borsinger ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Borsinger (1892–1972), Krankenschwester und Flüchtlingshelferin in Genf
 Hilde Vérène Borsinger (1897–1986), Schweizer Frauenrechtlerin und Richterin
 Kaspar Borsinger (1801–1859), Schweizer Politiker
 Mathilde Borsinger-Müller (1851–1925), Schweizer Hotelière
 Paul Borsinger (1895–1982), Schweizer Rundfunkdirektor